

Presentación previa 
La pareja polaca Tomasz Bednarek y Mateusz Kowalczyk fueron los campeones defensores por segundo año consecutivo, pero Bednarek decidió no participar en esta edición.
Kowalczyk lo hizo junto al neozelandés Artem Sitak pero cayó derrotado en la primera ronda.

La pareja formada por el sueco Andreas Siljeström y el eslovaco Igor Zelenay ganaron el título, derrotando a la pareja del australiano Rameez Junaid y el eslovaco Michal Mertiňák en la final por 7-5 y 6-4.

Cabezas de serie 
  Robert Farah /  Philipp Oswald (Primera ronda)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Primera ronda)
  Rameez Junaid /  Michal Mertiňák (FINAL)
  Mateusz Kowalczyk /  Artem Sitak (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Braunschweig 2014